

Cinema 
 Mank – film del 2020 diretto da David Fincher

Geografia 
 Kirnberg an der Mank – comune austriaco nel distretto di Melk 
 Mank – comune austriaco nel distretto di Melk
 Mank – fiume della Bassa Austria